Morarano – comune del distretto di Ambatolampy, Madagascar
 Morarano – comune del distretto di Arivonimamo, Madagascar
 Morarano – comune del distretto di Toamasina I, Madagascar
 Morarano Chrome – comune del Madagascar
 Morarano Gare – comune del Madagascar